Pondo kan syfta på:

 Pondo (släkte) – ett kräftdjurssläkte
 Pondofolket – en etnisk grupp i Sydafrika
 Pondoland – ett område i Sydafrika